

Codici 
 UBP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Ubon Ratchathani (Thailandia)

Acronimi
 UBP – acronimo di Union Bancaire Privée
 UBP – acronimo di Partito Bermuda Unite
 UBP - acronimo di Ulusal Birlik Partisi